

Geografia

Austria 
 Buchberg – frazione di Bischofshofen, città nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Buchberg – frazione di Goldegg, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Buchberg – frazione di Reinsberg, comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Buchberg am Kaiser – frazione di Ebbs, comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)
 Buchberg am Kamp – ex comune ora frazione di Gars am Kamp, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Buchberg bei Herberstein – frazione di Stubenberg, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Buchberg bei Ilz – frazione di Ilz, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Buchberg – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Buchberg – ex comune ora frazione di Ganzlin, comune nel circondario di Ludwigslust-Parchim (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Buchberg – frazione di Sengenthal, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)

Romania 
 Buchberg – antico nome tedesco di Sintar, frazione del comune di Bogda nel distretto di Timiș (Banato)

Svizzera 
 Buchberg – comune (Canton Sciaffusa)

Pagine correlate 
 Buchenberg – comune tedesco nel distretto della Svevia (Baviera)